Douglas William Jerrold - um dramaturgo inglês.
Jerrold Meinwald - um químico estadunidense. 
Jerrold Marsden - um matemático canadense. 
Jerrold Robertshaw - um ator britânico da era do cinema mudo.
Mary Jerrold - uma atriz britânica da era do cinema mudo. 
Jerrold R. Zacharias - um físico americano e professor no MIT.

Desambiguação